Була́й — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Булай, Александр Борисович (род. 1955) — российский дипломат.
 Булай, Игорь Борисович (род. 1947) — российский дипломат.